Hradečná heißen:

 Hradečná (Bílá Lhota), einen Ortsteil von Bílá Lhota im Okres Olomouc in Tschechien
 Hradečná (Nová Hradečná), eine Ortslage von Nová Hradečná im Okres Olomouc in Tschechien

siehe auch:
 Hrádečná, Ortsteil von Blatno im Okres Chomutov in Tschechien